Вильтруд Дрексель (; род. 16 августа 1950, Фельдкирх) — австрийская горнолыжница, специалистка по скоростному спуску. Выступала за сборную Австрии по горнолыжному спорту в 1968—1976 годах, бронзовая призёрка зимних Олимпийских игр в Саппоро, бронзовая призёрка чемпионата мира, победительница пяти этапов Кубка мира, обладательница Хрустального глобуса в скоростном спуске.

Биография 
Вильтруд Дрексель родилась 16 августа 1950 года в городе Фельдкирхе федеральной земли Форарльберг, Австрия.

В 1968 году вошла в основной состав австрийской национальной сборной и дебютировала в Кубке мира. Год спустя к ней пришли первые победы, одержанные в скоростном спуске на этапах в Гриндевальде и Шрунсе — по итогам этого сезона Дрексель одержала победу в зачёте скоростного спуска, получив свой первый и единственный Хрустальный глобус, тогда как в общем зачёте всех дисциплин заняла третье место.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро — в слаломе финишировать не смогла, провалив первую попытку, но в гигантском слаломе показала третий результат и завоевала тем самым бронзовую олимпийскую медаль, пропустив вперёд только швейцарку Мари-Терез Надиг и соотечественницу Аннемари Мозер-Прёль. При всём при том, выступить здесь в своей основной дисциплине, скоростном спуске, ей не довелось.

После Олимпиады Вильтруд Дрексель осталась в составе главной горнолыжной команды Австрии и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1974 году она побывала на чемпионате мира в Санкт-Морице, откуда привезла награду бронзового достоинства — в скоростном спуске её обошли Аннемари Мозер-Прёль и Бетси Клиффорд.

Впоследствии оставалась действующей профессиональной спортсменкой вплоть до 1976 года. Пыталась пройти отбор на домашние Олимпийские игры в Инсбруке, но не смогла этого сделать и вскоре приняла решение покинуть большой спорт. В течение своей спортивной карьеры в общей сложности 27 раз поднималась на подиум Кубка мира, в том числе на пяти этапах была лучшей. Кроме того, имеет в послужном списке четыре золотые медали австрийских национальных первенств, выигранные в скоростном спуске (1970, 1974, 1976) и слаломе (1974).

В 1996 году была награждена золотым знаком почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой».

Примечания

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Кавалеры знака I степени почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой»